Francisco de Paula de Borbón-Dos Sicilias (Nápoles, 13 de agosto de 1827-París, 24 de septiembre de 1892) fue príncipe de las Dos Sicilias, perteneciente a la dinastía borbónica.

Biografía

Familia 

El príncipe nació en la capital del Reino de las Dos Sicilias, por aquel entonces bajo el reinado de su padre, Francisco I. Su madre fue la infanta española María Isabel de Borbón. El menor de los hijos del matrimonio era nieto paterno de Fernando I y de la archiduquesa María Carolina de Austria, y materno del rey Carlos IV de España y de María Luisa de Parma. Por tanto, al ser sus dos abuelos hermanos, fue bisnieto por vía doble del rey Carlos III de España.

Su gran familia estaba también formada por sus hermanas Luisa Carlota, María Amalia, María Carolina, y la reina consorte y regente española, María Cristina. Su hermano mayor fue el rey Fernando II de las Dos Sicilias, coronado en 1830.

Matrimonio y descendencia 

Aunque el conde de Trápani fue uno de los candidatos para casarse con su sobrina, la reina Isabel II de España, ésta finalmente terminó casándose en 1846 con el duque de Cádiz. Francisco, por su parte, se casó el 10 de abril de 1850 en Florencia con su sobrina, María Isabel de Austria-Toscana, hija de su hermana, María Antonieta.

El matrimonio tuvo seis hijos, algunos de los cuales fallecieron antes de alcanzar la edad adulta:

 María Antonieta (1851-1938), que se casó con su primo, Alfonso de Borbón, conde de Caserta, y con el que tuvo descendencia. 
Leopoldo (1853-1870).
María Teresa (1855-1865).
María Carolina (1856-1941), que se casó con el aristócrata polaco Andrzej Przemysław Zamoyski; con descendencia, entre ellos Jan Kanty Zamoyski, que se casó con la infanta Isabel Alfonsa, nieta del rey Alfonso XII de España.
Fernando María (1857-1859).
María Anunciada (1858-1873).

Exilio y muerte 

En 1861, las tropas de Garibaldi invadieron el reino de las Dos Sicilias durante la conocida Unificación italiana y la familia real napolitana tuvo que buscar refugio en la corte papal de Pío IX en Roma. Allí permaneció junto con su familia hasta que en 1870 las fuerzas armadas de Víctor Manuel II los obligaron a escaparse a Francia. Fue durante su exilio francés cuando falleció a los 65 años, en París.

Distinciones honoríficas 
 1830: Caballero de la Orden de San Jenaro ().
 Caballero gran cruz de la Real Orden de San Fernando y del Mérito ().
 Caballero gran cruz de la Real Orden de Francisco I ().
 10 de agosto de 1851: Caballero gran cruz de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III ( Reino de España). 
 Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada ( Reino de Portugal).
1862: Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 The Peerage

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Francisco I
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en París